Li Haonan – chiński koszykarz, olimpijczyk z Tokio.
 Li Haonan – chiński łyżwiarz szybki, specjalizujący się w short tracku.